Turkmenbaszy (Türkmenbaşy) – tytuł byłego prezydenta Turkmenistanu Saparmyrata Nyýazowa
 Turkmenbaszy (d. Krasnowodzk) – miasto w Turkmenistanie